Miejscowości w USA:
 Long Creek – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Long Creek – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Long Creek (ang. Long Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Long Creek (ang. Long Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Long Creek (ang. Long Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Long Creek (ang. Long Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Long Creek (ang. Long Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Long Creek (ang. Long Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
 Long Creek (ang. Long Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide